Zu heiß zum Anfassen ist der Titel folgender Filme:

* Zu heiß zum Anfassen (1938), US-amerikanische Filmkomödie von Jack Conway
 Zu heiß zum Anfassen (1960), britischer Kriminalfilm von Terence Young